Bāzārak (persiska: بازارك) är en provinshuvudstad i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Panjshir, i den nordöstra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Kabul. Bāzārak ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Bāzārak är bergig åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Bāzārak ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydost om Bāzārak. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Trakten runt Bāzārak består i huvudsak av gräsmarker. Runt Bāzārak är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Referenser 

Orter i Panjshir (provins)